Salisbury, ciutat del comtat de Wiltshire, Anglaterra.
 Salisbury (Carolina del Nord)
 Salisbury (Connecticut)
 Salisbury (Maryland)
 Salisbury (Massachusetts)
 Salisbury (Missouri)
 Salisbury (Nova Hampshire)
 Salisbury (Nova York)
 Salisbury (Pennsilvània)
 Salisbury (Vermont)
 Miscel·lània: Salisbury steak, preparació a base de carn picada de boví.